Эвреси () — кантон во Франции, регион Нормандия, департамент Кальвадос. Входит в состав округа Кан.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны: Авне, Амар, Амейе-сюр-Орн, Барон-сюр-Одон, Бужи, Ваконь-Нёйи, Версон, Вьё, Гаврюс, Гупийер, Кюрси-сюр-Орн, Ла-Кен, Мальто, Мезе, Монтиньи, Прео-Бокаж, Сен-Мартен-де-Саллан, Сент-Онорин-дю-Фе, Труа-Мон, Турвиль-сюр-Одон, Уфьер, Фёгероль-Бюлли, Фонтен-Этупфур, Эвреси, Эске-Нотр-Дам и Этервиль.

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменен. Несколько коммун перешли в другие кантоны, а вместо них была включена большая часть коммун упраздненного кантона Бургебюс. 

С 1 января 2017 года состав кантона изменился: коммуны Кленшан-сюр-Орн и Лез-ла-Виль объединились в новую коммуну Лез-Кленшан.

1 января 2019 года коммуны Рокканкур, Тийи-ла-Кампань и Юбер-Фоли образовали новую коммуну Кастин-ан-Плен; коммуны Гарсель-Секвиль и Сент-Эньян-де-Крамениль — новую коммуну Ле-Каcтле.

Состав кантона с 1 января 2019 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2018 г.):

 Авне (563 чел.)
 Амейе-сюр-Орн (1 009 чел.)
 Барон-сюр-Одон (962 чел.)
 Бужи (398 чел.)
 Бургебюс (2 081 чел.)
 Ваконь-Нёйи (629 чел.)
 Вьё (683 чел.)
 Гаврюс (560 чел.)
 Грантвиль (955 чел.)
 Гренвиль-сюр-Одон (1 047 чел.)
 Кастин-ан-Плен (1 601 чел.)
 Ла-Кен (158 чел.)
 Ле-Каcтле (1 576 чел.)
 Лез-Кленшан (2 082 чел.)
 Мальто (1 015 чел.)
 Ме-сюр-Орн (1 967 чел.)
 Мезе (365 чел.)
 Мондренвиль (534 чел.)
 Монтиньи (97 чел.)
 Прео-Бокаж (126 чел.)
 Сен-Мартен-де-Фонтене (2 541 чел.)
 Сент-Онорин-дю-Фе (1 340 чел.)
 Солье (2 049 чел.)
 Фёгероль-Бюлли (1 429 чел.)
 Фонтен-Этупфур (2 516 чел.)
 Фонтене-ле-Мармьон (1 935 чел.)
 Эвреси (2 000 чел.)
 Эске-Нотр-Дам (1 436 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 33,3 % голосов против 22,1 % у Марин Ле Пен и 19,5 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 64,4 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 28,9 %, Жан-Люк Меланшон – 19,4 %, Марин Ле Пен – 18,1 %, Франсуа Фийон – 16,8 %; 2 тур: Макрон – 71,3 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 32,1 %, Николя Саркози — 24,1 %, Марин Ле Пен — 14,9 %; 2 тур: Олланд — 56,5 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Кальвадос представляют мэр коммуны Ле-Каcтле Флоранс Буле (Florence Boulay) (Радикальная левая партия) и мэр коммуны Лез-Кленшан Доминик Рос (Dominique Rose) (Независимый).

Ссылки